Григорий Алексеевич Фалько (род. 9 мая 1987 года, Санкт-Петербург) — российский пловец. Член национальной сборной России, 2-кратный чемпион Европы.

Спортивная карьера 
На Универсиаде 2007 в Бангкоке в составе комбинированной эстафеты 4×100 м выиграл золотую медаль.

На  Чемпионате Европы 2008 в Эйндховене (Голландия)  выиграл 2 золотые медали.  Вместе с Аркадием Вятчаниным, Андреем Гречиным и Евгением Коротышкиным  стал первым в комбинированной эстафете 4×100 м  с рекордом Европы - 3.34,25.  Не остался Григорий без наград и в индивидуальных дисциплинах, выиграв  на дистанции 200 м брассом с рекордом Европы. На дистанции 100 м брассом финишировал 4-м.

Вошёл в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине, где в предварительных заплывах на дистанции 200 с брассом показал общее 23-е время и в финал не попал.

Чемпионат Европы 2010 в Будапеште  наград спортсмену  не принёс. На дистанции 100 метров брассом он не смог пробиться в финал, показав 16-е время. А на дистанции 200 м брассом остановился в шаге от пьедестала, уступив занявшему третье место французу Хьюго Дюбоску 0,67 секунды.

Женат на синхронистке Александре Пацкевич.

Награды и звания 

 Заслуженный мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Всероссийской федерации плавания

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 9 мая
Родившиеся в 1987 году
Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по плаванию